Amerikai Egyesült Államok
 Delaney (Arkansas)
 Delaney (Kalifornia)
 Delaney (Nyugat-Virginia)
 Delaney (Washington)
 Delaney-patak, Indiana

Nevek
 Delaney, családnév
 Delaney, keresztnév